Årø může být:
 Årø (ostrov) – dánský ostrov
 Årø (Norsko) – osada v Norsku